Crayon bezeichnet:
 einen Bleistift (auch Krayon)
 einen Wachsmalstift
 das norwegische IT-Unternehmen Crayon (Unternehmen)
 das markante Hochhaus in Lyon, das als Unternehmenszentrale des Crédit Lyonnais diente.